Брусиловский — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Брусиловский, Александр Яковлевич (род. 1953) — советско-французский скрипач, педагог.
 Брусиловский, Анатолий Рафаилович (род. 1932) — художник-нонконформист, сын Р. М. Брусиловского.
 Брусиловский, Аншель (более известен под фамилией Брусилов; 1928—2018) — американский скрипач, дирижёр и музыкальный педагог.
 Брусиловский, Евгений Григорьевич (1905—1981) — советский композитор, народный артист Казахской ССР.
 Брусиловский, Ефрем Моисеевич (1854—1933) — русский ревматолог, бальнеолог и физиотерапевт, профессор, доктор медицинских наук.
 Брусиловский, Исаак Казимирович (Киселевич) (1865—1933) — русский писатель, журналист.
 Брусиловский, Миша Шаевич (1931—2016) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации.
 Брусиловский, Рафаил Моисеевич (1894—1971) — русский писатель.
 Брусиловский, Сергей Алексеевич (1923—2005) — инженер, учёный-винодел, профессор.
 Брусиловский, Юлий Исаакович (1892—1938) —  советский организатор кинопроизводства.

См. также 
 Брусилов
 Брусиловский прорыв